Свадебный марш — музыкальная композиция, исполняемая во время свадебной церемонии.
 Свадебный марш — фильм режиссёра Эриха фон Штрогейма (США, 1928).
 Свадебный марш — фильм режиссёра Марко Феррери (Италия, 1966).